Nederland nam deel aan de Paralympische Zomerspelen 1984 in Stoke Mandeville & New York.

Medailleoverzicht

Atletiek

Basketbal

Boogschieten

Schietsport

Tafeltennis

Volleybal

Wielersport

Zwemmen 

1984
Land op de Paralympische Zomerspelen 1984